3121 steht für:
 3121 (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2006
 3121 (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2006
 (3121) Tamines, ein Asteroid des Hauptgürtels